La battaglia di Alamo (The Alamo) – film del 1960 diretto da John Wayne
 Alamo - Gli ultimi eroi (The Alamo) – film del 2004 diretto da John Lee Hancock

Pagine correlate 
 Alamo (disambigua)